Litt ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich H. Litt (* 1927), deutscher Opernregisseur
 Dorit Litt (* 1959), deutsche Kunsthistorikerin
 Hermann Litt (1859–1939), deutscher Theaterregisseur und Schauspieler
 Mike Litt (* 1967), deutsch-US-amerikanischer Hörfunkmoderator, DJ und Journalist
 Robert J. Litt, US-amerikanischer Tontechniker
 Stefan Litt (* 1969), deutsch-israelischer Historiker und Archivar
 Theodor Litt (1880–1962), deutscher Pädagoge und Philosoph
 Thomas Litt (* 1957), deutscher Paläoklimatologe, Quartärgeologe und Hochschullehrer 

Die Abkürzung LITT bedeutet:

 Laserinduzierte Thermotherapie, minimalinvasive medizinische Behandlungstechnik für Tumoren

Siehe auch:
 Lit
 Lidth
 Lith (Begriffsklärung)